Avrămești se poate referi la:

 Localități din România:
 Avrămești, Harghita , reședința comunei cu același nume
 Avrămești, Mureș 
 Avrămești, Vaslui 
 Avrămești, Vâlcea
 Avrămești, o localitate în comuna Arieșeni în județul Alba
 Avrămești, o localitate în comuna Avram Iancu în județul Alba

Vezi și 
 Avramescu
 Avrămeni

Toponime românești